Osoby o tym nazwisku:
 Albert Emil Polcyn – niemiecki i polski organmistrz
 Lech Polcyn – polski artysta wizualny, grafik, fotograf i malarz